«Molly’s Chambers» — первый сингл американской рок-группы Kings of Leon с альбома Youth and Young Manhood. Название взято из строчки ирландской народной песни «Whiskey in the Jar» в версии Thin Lizzy.

У этой песни есть дополнительный вариант, известный как «Molly’s Hangover». Он медленнее оригинала, но ускоряется во второй части песни, а также имеет другой бэк-вокал и гитарное соло.

Volkswagen использовал «Molly’s Chambers» в телевизионной рекламе Volkswagen Jetta.

21 июля 2009 года сингл был выпущен в виде загружаемого контента для серии видеоигр Rock Band.

Список композиций

CD Digipack 
 «Molly’s Chambers» — 2:15
 «Wasted Time» (Live at the Birmingham Academy June 27, 2003) — 2:45
 «Spiral Staircase» (Live at the Birmingham Academy June 27, 2003) — 3:19

CD single 
 «Molly’s Chambers» — 2:15
 «Molly’s Chambers» (Live at the Birmingham Academy June 27, 2003) — 3:07
 «Red Morning Light» (Live at the Birmingham Academy June 27, 2003) — 3:07

10" vinyl 
Ограниченный тираж в 6000 экземпляров.

 «Molly’s Chambers» — 2:15
 «Holy Roller Novocaine» (Live at the Birmingham Academy June 27, 2003) — 3:50

Ссылки 
 
 
 

Песни по алфавиту
Песни 2003 года
Дебютные синглы